Az Zawiyah kan syfta på:

Geografi

Libyen 

 Az-Zawiyah, distriktshuvudort, 
 Az Zawiyah (distrikt),

Palestina (stat) 

 Az Zāwiyah (ort i Palestina (stat), Västbanken, lat 32,38, long 35,23), 
 Az Zāwiyah (ort i Palestina (stat), Västbanken, lat 32,10, long 35,04), 

Robotskapade Libyenförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar